Georges Spénale (1913-1983), un homme politique, écrivain et poète français ;
 Marie Spénale (1991-), une autrice et illustratrice de bande dessinée.